Lijnen, verantwoord afvallen.
Lijnen (lied), compositie van Helena Tulve.
Het meervoud van Lijn